Sphere ist

 Sphere – Die Gedanken des Bösen, Roman von Michael Crichton (1987)
 Sphere – Die Macht aus dem All, US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 Sphere (japanische Band), japanische J-Pop-Idol-Gruppe
 Sphere (Mikrokernel), Echtzeit-Microkernel
 Sphere Books, britischer Taschenbuchverlag 
 Sphere Project
 The Sphere, Bronzeplastik von Fritz Koenig in Manhattan
 der Name dreier Konzeptautos von Audi 

SPHERE steht als Abkürzung für:
 Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research, ein astronomisches Instrument, siehe Paranal-Observatorium #SPHERE

Siehe auch:
 Sphäre (Begriffsklärung)

Abkürzung